Barreirito pode ser:
 Barreirito (cantor), um cantor de música sertaneja do interior do estado de Goiás.
 Barreirito (criminoso), José Serafim Sales, temido pistoleiro de aluguel do estado do Pará.

Desambiguação